Birajdas ist der Familienname folgender Personen:
 Harishchandra Birajdar (1950–2011), indischer Ringer
 Shahuraj Birajdar (* 1963), indischer Boxer